Корняну () — фамилия.
 Корняну, Леонид Ефимович (настоящая фамилия Корнфельд; 1909—1957) — молдавский поэт, драматург и фольклорист.
 Корняну, Николае Михаил (в монашестве Николай; 1923—2014) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Тимишоарский, митрополит Банатский, богослов.